Павел Загребельный:
 Загребельный, Павел Архипович (1924—2009) — украинский писатель. Лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко, лауреат Государственной премии СССР, Герой Украины.
 Загребельный, Павел Иванович (1934—1997) — Народный артист Украины.